Mesh puede referirse a:

 Live Mesh, un sistema de sincronización de datos Microsoft;
 Mesh (banda), una banda inglesa de synth pop; o
 '''MeSH, Medical Subject Headings.